Корсаково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корсаково — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Корсаково — село в Кабанском районе Бурятии.
 Корсаково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Корсаково — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Корсаково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Корсаково — деревня в Тасеевском районе Красноярского края.
 Корсаково — деревня в Истринском районе Московской области
 Корсаково — посёлок в Первомайском районе Нижегородской области.
 Корсаково — село в Перевозском районе Нижегородской области.
 Корсаково — село в Корсаковском районе Орловской области.
 Корсаково — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Корсаково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Корсаково — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Корсаково — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Корсаково-1 — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Корсаково-2 — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Корсаково — деревня в Переславском районе Ярославской области.